Aradius ist der Name folgender Personen:

 Aradius Paternus, römischer Statthalter
 Lucius Aradius Valerius Proculus, römischer Politiker, Konsul 340